Nedzhmi Ali (* 16. Juli 1972 in Ustren, Djebel) ist ein bulgarischer Politiker der Bewegung für Rechte und Freiheiten.

Leben 
Ali war von 2007 bis 2009 und ist seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Dort ist er     Stellvertretender Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Koreanischen Halbinsel und Mitglied im Haushaltsausschuss und im Haushaltskontrollausschuss.

Weblinks 
 

Politiker (21. Jahrhundert)
Mitglied des Europäischen Parlaments für Bulgarien
Bulgare
Geboren 1972
Mann